Басасеачи () — водопад, расположенный на реке Басасеачи, который является вторым по величине водопадом в Мексике. Находится в национальном парке Басасеачи в Медном Каньоне, на северо-западе Мексики.

Водопад Басасеачи находится в горах Сьерра-Мадре, в муниципалитете Окампо.

Водопад создается двумя потоками Арройо дель Дуразно и Арройо-де-Басасеачи, которые сливаются в высоких горах и падают вниз со стены каньона.

История 
Бассасеачи на языке рарамури означает место койотов, или водопад.

Водопады Мексики
География Чиуауа
Бассейн Калифорнийского залива